Dutch TT было 9-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года. Эта гонка прошла с 26 по 28 июня 2008 года на мотодроме в Ассене.

MotoGP

250cc

125cc

Заметки
Гонка в классе 125 cc была остановлена после 13 кругов из-за дождя. Позже был рестарт, а к гонке добавилось еще 5 дополнительных кругов, стартовые позиции определялись порядком следования гонщиков до приостановки гонки. По результатам второй части гонки был определен конечный результат.

Ссылки

Нидерланды